

Geografia
 Le Mesnil-Benoist – comune francese nel dipartimento del Calvados, regione della Normandia
 Plessis-Saint-Benoist – comune francese nel dipartimento dell'Essonne, regione dell'Île-de-France
 Saint-Benoist-sur-Mer – comune francese nel dipartimento della Vandea, regione dei Paesi della Loira 
 Saint-Benoist-sur-Vanne – comune francese nel dipartimento dell'Aube, regione del Grand Est

Persone
 Alain de Benoist (1943) – scrittore, filosofo e giornalista francese, fondatore della Nouvelle Droite
 Chantal Benoist, in arte Jennifer (1954) – cantante e attrice francese
 Élie Benoist o Benoît (1640-1728) – storico e teologo francese
 Eugène Benoist (1831-1887) – filologo francese
 Jacques Benoist-Méchin (1901-1983) – storico, giornalista e intellettuale francese
 Jeanne Benoist, meglio nota come Alphonsine (1829-1883) – attrice teatrale francese
 Marie-Guillemine Benoist (1768-1826) – pittrice francese
 Melissa Benoist (1988) – attrice e cantante statunitense
 Pierre-Benoist Varoclier (1983) – attore e sceneggiatore francese
 Robert Benoist (1895-1944) – campione automobilistico e combattente della resistenza francese

Altro
 Benoist XIV, citato anche come Benoist Model 14 – idrovolante di linea biplano